Buck Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
 Buck Lake (Alaska)
 Buck Lake (Arizona)
 Buck Lake (Bradley County, Arkansas)
 Buck Lake (Crittenden County, Arkansas)
 Buck Lake (Monroe County, Arkansas)
 Buck Lake (Boulder County, Colorado)
 Buck Lake (Eagle County, Colorado)
 Buck Lake (Garfield County, Colorado)
 Buck Lake (Brevard County, Florida)
 Buck Lake (Hernando County, Florida)
 Buck Lake (Highlands County, Florida)
 Buck Lake (Hillsborough County, Florida)
 Buck Lake (Lake County, Florida)
 Buck Lake (Leon County, Florida)
 Buck Lake (Marion County, Florida)
 Buck Lake (Orange County, Florida)
 Buck Lake (Osceola County, Florida)
 Buck Lake (Seminole County, Florida)
 Buck Lake (Brantley County, Georgia)
 Buck Lake (Ware County, Georgia)
 Buck Lake (Idaho County, Idaho)
 Buck Lake (Lemhi County, Idaho)
 Buck Lake (Valley County, Idaho)
 Buck Lake (LaGrange County, Indiana)
 Buck Lake (Steuben County, Indiana)
 Buck Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Buck Lake (Placer County, Kalifornien)
 Buck Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Buck Lake (Trinity County, Kalifornien)
 Buck Lake (Kentucky)
 Buck Lake (Catahoula Parish, Louisiana)
 Buck Lake (Madison Parish, Louisiana)
 Buck Lake (Alger County, Michigan)
 Buck Lake (Cass County, Michigan)
 Buck Lake (Gogebic County, Michigan)
 Buck Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Buck Lake (Iron County, Michigan)
 Buck Lake (Kent County, Michigan)
 Buck Lake (Livingston County, Michigan)
 Buck Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Buck Lake (Van Buren County, Michigan)
 Buck Lake (Becker County, Minnesota)
 Buck Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Buck Lake (Carver County, Minnesota)
 Buck Lake (Cass County, Minnesota)
 Buck Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Buck Lake (Itasca County, Minnesota)
 Buck Lake (Pine County, Minnesota)
 Buck Lake (Scott County, Minnesota)
 Buck Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Buck Lake (Todd County, Minnesota)
 Buck Lake (Mississippi)
 Buck Lake (Missoula County, Montana)
 Buck Lake (Ravalli County, Montana)
 Buck Lake (Sanders County, Montana)
 Buck Lake (Nevada)
 Buck Lake (New Mexico)
 Buck Lake (New York)
 Buck Lake (Ohio)
 Buck Lake (Clackamas County, Oregon)
 Buck Lake (Klamath County, Oregon)
 Buck Lake (Lane County, Oregon)
 Buck Lake (Tennessee)
 Buck Lake (Texas)
 Buck Lake (Vermont)
 Buck Lake (Douglas County, Washington)
 Buck Lake (Jefferson County, Washington)
 Buck Lake (Kitsap County, Washington)
 Buck Lake (Okanogan County, Washington)
 Buck Lake (Stevens County, Washington)
 Buck Lake (Yakima County, Washington)
 Buck Lake (Barron County, Wisconsin)
 Buck Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Buck Lake (Burnett County, Wisconsin)
 Buck Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Buck Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Buck Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Buck Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Buck Lakes